Курбаналиев — фамилия; имеет женскую форму Курбаналиева.
 Курбаналиев, Ибрагимхалил Курбаналиевич (1891—1987) — лакский поэт.
 Курбаналиев, Магомед Магомедович (род. 1994) — российский борец вольного стиля.
 Курбаналиев, Рауф Курбанали оглы (род. 1988) — российский кинооператор, оператор-постановщик